Михаил Николаевич Дудин (13 (26) января 1910, г. Свислочь Гродненской губернии—10 июня 2003, Москва) — военный инженер, архитектор.

Биография 

Родился 13 января 1910 года в г. Свислочь Гродненской области.

1934 — окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства по специальности «Архитектор». Был направлен на работу в Ташкент, где работал архитектором в Узжилкомпрогоре.

1935 — вступил в Союз архитекторов СССР.

1936 — переведён в Ташгорисполком на должность руководителя сектора планировки архитектурно-планировочного управления

1937 — утверждён главным архитектором города Ташкент. Работал в составе авторского коллектива над генеральным планом города, принимал участие в разработках проектов детальной планировки районов и площадей города, проектировал Парк культуры и отдыха в районе Беш-Аюч, руководил строительством парка, состоял в научно-техническом совете и по совместительству обучал студентов архитектурным дисциплинам в институте. В результате своей деятельности в Ташкенте был награждён Почётной грамотой Верховного Совета Узбекской ССР.

1941 — ушёл на фронт. Был направлен на курсы при Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева.

1942 — присвоено звание старший лейтенант. Аттестован начальником инженерной службы стрелковой дивизии, после чего направлен руководить
строительством оборонительных рубежей.

1945 — назначен начальником цеха московского завода № 4.

15 января 1946 года — по решению Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР назначен главным архитектором г. Магнитогорск.

1946 год — согласно приказу Народного комиссариата чёрной металлургии в Магнитогорске организована архитектурно-планировочная мастерская при управлении главного архитектора города.

По просьбе служителей Никольской церкви разработал проект её реконструкции

1947 — Совмин РСФСР утвердил генеральный план Магнитогорска. Авторами его стали архитекторы: М. Белый, А. Дубинин, М. Дудин, Ю. Киловатов, М. Морозов, А. Сорокин, М. Соколов, А. Тидерман.

В этом же году М. Н. Дудин был избран депутатом городского совета и оставался им в течение трёх созывов.

В конце 1947 года по его инициативе Управление по делам архитектуры РСФСР объявило закрытый конкурс на разработку архитектуры центральной части правобережного района города.

С 1950 года в своей архитектурно-планировочной мастерской Михаил Николаевич разрабатывал проект комплекса Индустриального техникума, в состав которого вошли учебные и лабораторные корпуса, мастерские и гаражи, жилые дома для преподавателей и общежития для студентов.

1952 — за добросовестную организационно-творческую работу по переводу проектных и строительных организаций Магнитогорска на индустриальную базу М. Н. Дудин награждается орденом «Знак Почёта».

1953 — им осуществляется проект реконструкции Театральной площади на левом берегу реки Урал, Драматического театра им. А. С. Пушкина, проект жилых домов, расположенных вдоль северной стороны ул. Ленинградская.

Вся деятельность М. Н. Дудина проходила в тесном научном контакте с академиками и членами-корреспондентами Государственной академии архитектуры СССР, что позволяло архитектурной среде Магнитогорска быть на высоком уровне новейших научных достижений.

М. Н. Дудин проработал в Магнитогорске до конца 1953 г., когда его перевели в г. Челябинск Начальником областного отдела по строительству и архитектуре, где он оставался до 1957 г.

1957—59 — руководитель УралНИИстромпроекта.

1954 — избран членом Правления Союза архитекторов СССР и членом редколлегии журнала «Архитектура СССР».

Апрель 1957 года — избран Членом-корреспондентом Академии строительства и архитектуры СССР и до 1960 года работал в Уральском филиале Академии архитектуры и строительства СССР.

В 1960 году он переехал в Москву, где работал до 1961 года в Госстрое РСФСР начальником отдела планировки и застройки городов, будучи членом Комитета Госстроя РСФСР.

С 1961 по 1974 годы Михаил Николаевич работал в Госплане СССР.

C 1974 по 1987 год — занимался научной деятельностью в институте «Союзгипроводхоз».

1974-75 — принимал участие в реконструкции Павильона № 36 на ВДНХ.

Умер в Москве 10 июня 2003 года. Похоронен в селе Рождественно Мытищинского района Московской области рядом с супругой.

Семья 
Дочь от первого брака —  Дудина Алла Михайловна  (в замужестве Фарсиян).

Второй брак — Галина Александровна Пороховщикова (22 февраля 1921—12 сентября 1997), внучка А. А. Пороховщикова, мать актёра Александра Пороховщикова (31 января 1939 — 15 апреля 2012), которого с малых лет воспитывал М. Н. Дудин и который считал его своим отцом.

Отец — Николай Сергеевич Дудин, преподаватель Строгановского училища, родился в г. Курске примерно в 1880 г. — младший сын курского мещанина Сергея Дудина. Сестра — Лидия Сергеевна Дудина (Егорова в браке) 1874 г. рождения.

Литература 
 Казанева Е. К. Деятельность главных городских архитекторов и становление архитектурной службы в г. Магнитогорске // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2011. Вып. 3(17). 
 Казаринова В. И., Павлеченков В. И. Магнитогорск. — М.: Госстройиздат, 1961. — 247 с.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Архитекторы СССР
Похороненные в Мытищинском районе
Члены КПСС